Казна́те-кон-Берна́те () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет ок. 4750 человек, плотность населения составляет 874 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 22070. Телефонный код — 031.

Ссылки 
 Официальный сайт